Julius Berendes ist der Name folgender Personen:

* Julius Berendes (Apotheker) (1837–1914), deutscher Apotheker und Pharmaziehistoriker
 Julius Berendes (Mediziner) (1907–2001), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer